Anty Rozwojowe Grupy Interesu (ARGI) – rodzaj nieformalnej grupy interesu, której działania wywierają negatywny, strukturalny wpływ na kluczowe procesy i instytucje państwa, zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym. Uniemożliwiają one państwu realizacje interesów teoretycznych, tj. spójnego działanie na rzecz dobra wspólnego.

ARGI są przedmiotem badań Zakładu Interesów Grupowych w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego kierownikiem jest prof. Andrzej Zybertowicz.

Wedle prof. Zybertowicza ARGI obecne są w każdym nowoczesnym systemie społecznym, a w Polsce posiadają następujące cechy:
 są usadowione w rdzeniowych miejscach organizmu państwowego lub mają do nich bezpośredni dostęp
 są zagregowane (skoordynowane) w taki sposób, iż działają jako samoregulujący się, aktywnie rozpoznający otoczenie układ, który nie tylko elastycznie reaguje na zagrożenia, ale też niekiedy potrafi z wyprzedzeniem je neutralizować
 jądrem najsilniejszych ARGI i źródłem ich siły są zasoby i metody odziedziczone po komunistycznych służbach specjalnych

Zobacz też 
 Grupa interesu
 Lobbing
 Lobbing polityczny

Bibliografia 
 Andrzej Zybertowicz, "W uścisku tajnych służb: Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy", Komorów 1993
 Maria Łoś i Andrzej Zybertowicz, "Prywatyzowanie państwa policyjnego: przypadek Polski (Privatizing the Police State: The Case of Poland)", Londyn-Nowy Jork 2000

Linki zewnętrzne 
 Nieformalne grupy interesu w RP

Korupcja
Socjologia polityki